Plassac puede referirse a: 

 Plassac, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Plassac, comuna francesa situada en Gironda.